Puede referirse a:
 el nombre común de la planta Dittrichia graveolens
 el nombre común de la planta Dittrichia viscosa